«Дневник Коли Синицына» — повесть для детей Николая Николаевича Носова (1950).

Описание 
Повесть продолжает наполненную добрым юмором серию рассказов о двух друзьях: учениках начальной школы Мише и Коле, начатую после Великой Отечественной войны. Это вторая повесть из этой серии, первой была опубликованная годом ранее повесть «Весёлая семейка». Как и в первой повести, и в отличие от более ранних рассказов, чисто детские развлечения Миши и Коли тут сменяются более серьёзными занятиями, готовящими детей к будущей трудовой деятельности, что отражает общие тенденции того времени. Если в первой повести дети собрали инкубатор и выращивали цыплят, здесь герои ухаживают за пчёлами на пасеке.

Дневник Коли Синицына не только содержит фактический материал — основы пчеловодства, поданные в доступной для детей форме, но и подчёркивает радость созидания и сопровождающего это созидание приобретение знаний. Наблюдая за пчёлами, Коля Синицын делает собственные выводы, часто абсурдные и смешные, после чего его, деликатно и без нажима поправляют взрослые. Профессор Хельсинкского университета Бен Хеллман обращает внимание на первые три дневниковые записи, в которых мальчик описывает отсутствие событий, и характеризует их как замечательный рассказ о подготовительной фазе творческого процесса.

Персонажи повести 
 Коля Синицын — главный герой повести, пионер, член кружка юннатовМама Коли СиницынаПапа Коли СиницынаПавлик Грачёв — друг Коли. Пошёл вместе с ним и Серёжей в деревню Шишигино, чтобы ловить пчёл ловушкойСерёжа — друг КолиЮра Кусков — звеньевой пионерского звена, в которое входил Коля СиницынТоля Песоцкий — один из членов кружка юннатов. В его сарае делали улейГриша Якушкин — один из членов кружка юннатов. Предложил сделать улей и развести там пчёлФедя Овсянников — один из членов кружка юннатов, предложивший в качестве работы на лето собирать почтовые марки. ФилателистЖеня Шемякин, Витя Алмазов — члены кружка юннатовДядя Алёша — родственник Коли. Предложил Коле поймать пчёл ловушкойТётя Поля — жительница деревни Шишигино, у которой должны были жить Коля, Павлик и СерёжаГаля — пионервожатая школы, в которой учился КоляНина Сергеевна — учитель биологии, руководитель кружка юннатовПчеловод — добрый дедушка, отдавший рой своих пчёл Коле, Серёже и Павлику

Сюжет 
Главный герой повести — школьник Коля Синицын. Известно, что он пионер и отличник (в первой записи он сообщает, что «перешёл в следующий класс с одними пятёрками»), член кружка юных натуралистов. Повесть представляет собою его дневник. Первая запись в дневнике датирована 28 мая, последняя — 29 июля (то есть Коля вёл дневник чуть более двух месяцев).

Коля Синицын на летних каникулах завел дневник, в котором собирался фиксировать «разные интересные случаи» из своей жизни, а также записывать свои мысли («Буду думать о разных вещах, и, как только в голову придёт хорошая мысль, я тоже её запишу»). Через несколько дней на сборе пионерского звена, состоявшемся после занятия кружка юннатов, Гриша Якушкин предложил звену «работу на лето» — изготовить улей и разводить пчёл. Далее в книге рассказывается о различных сопряжённых с этим приключениях. Ребятам удалось вывести пчёл, о них написали в газете, и звено стало получать письма от других пионеров и школьников, которые тоже решили разводить пчёл.

В конце книги школьники решают, что будут разводить пчёл, когда станут взрослыми, даже если их будущая профессия не будет связана с пчеловодством. Сам Коля планировал разводить пчёл в Арктике, где он в будущем собрался работать.

Примечания 

Повести Николая Носова
Повести 1950 года
Детская литература СССР
Повести СССР